Rogliano (Corsica), gemeente in het Franse departement Haute-Corse
 Rogliano (Cosenza), gemeente in de Italiaanse provincie Cosenza